Modern Primitive:
  — современное культурное движение, представители которого практикуют модификации тела под вдохновением от ритуалов и традиций племенных обществ.
  — книга о модификациях тела, выпущенная издательством  в 1989 году.
  — альбом Стива Вая, вышедший в 2016 году.
 Modern Primitive — альбом Septicflesh, вышедший в 2022 году.

Примечания